Спедза́но-Пи́кколо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 2030 человек, плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 48 км². Почтовый индекс — 87050. Телефонный код — 0984.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки